Museros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Museros (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Museros (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar